La ruta del cacao puede referirse a:

 La Ruta del cacao desde la población de Chuao, Venezuela.
 Ruta maya, uno de las principales atracciones del Turismo en Tabasco, México.